Havreholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Havreholm (Hornbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hornbæk Sogn, Helsingør Kommune
 Havreholm (Vestsjælland) – en bebyggelse og et ejerlav i Skellebjerg Sogn og Sønder Asmindrup Sogn - Sorø Kommune og Holbæk Kommune
 Se også
 Havreholm Papirfabrik
 Havreholm Slot – et hotel og konferencecenter